Alto může znamenat:

místní název
Alto (Piemont) – obec v provincii Cuneo
Alto (Kalifornie)
Alto (Georgie)
Alto (Indiana)
Alto (Michigan)
Alto (Wisconsin)
Alto (Texas)
Alto (Nové Mexiko)
Alto Catumbela, městečko v Angole na trati CFB
Coloane Alto, vrch ostrově Coloane v Jihočínském moři
Kanton Alto-di-Casaconi na Korsice
Palo Alto, město na pobřeží Kalifornie
Vinařská oblast Alto Douro v Portugalsku